Мийович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мийович, Карли (род. 1994) — австралийская профессиональная баскетболистка.
 Мийович, Луна (род. 1991) — боснийская актриса.